Gould kan syfta på:
 Gould – ett efternamn samt personer med namnet
 Gould (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer

Geografi

USA 

 Gould, Arkansas – ort, Arkansas, Lincoln County, 
 Gould, Oklahoma – ort, Oklahoma, Harmon County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar